Mauvezin puede referirse a: 

 Mauvezin, comuna francesa situada en Alto Garona.
 Mauvezin, comuna francesa situada en Gers.
 Mauvezin, comuna francesa situada en Altos Pirineos.